Aion kan syfta på:

 Aion (album) – ett musikalbum från 1990 av Dead Can Dance
 Aion (mytologi) – tidens och evighetens gud i den grekiska mytologin
 Aion (datorspel) – ett datorspel utvecklat av NCsoft som släpptes 2009
 Aion (polsk musikgrupp) – en polsk musikgrupp